Die 2. Handball-Bundesliga 2015/16 ist die fünfte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 35. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Bundesliga. 21 Mannschaften spielen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison startet am 22. August 2015 und endet am 4. Juni 2016.

Modus 
Auf Grund des Verbleibs vom HSV Hamburg in der letzten Spielzeit in der 1. Liga stiegen 4 Mannschaften ab, somit spielen in dieser Saison 21 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die drei Erstplatzierten steigen in die Handball-Bundesliga 2016/17 auf und die letzten vier steigen in die 3. Liga ab. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz wird es Entscheidungsspiele geben. Da die Sollstärke der Liga 20 Mannschaften beträgt, wird ein Lizenzentzug oder Lizenzverzicht einer Mannschaft, welche auf einem Nichtabstiegsplatz steht, nicht auf die sportlich abgestiegenen Mannschaften angerechnet bis die o. g. Sollstärke wieder erreicht ist.

Auf- und Absteiger 
Aufsteiger aus der 3. Liga 2014/15 sind der Wilhelmshavener HV, die HF Springe (Staffel Nord), der TuS Ferndorf und der VfL Eintracht Hagen (Staffel West). Die Springer Handballfreunde spielen erstmals in der zweithöchsten Spielklasse.

Absteiger aus der Handball-Bundesliga 2014/15 sind die SG BBM Bietigheim, der HC Erlangen, die TSG Friesenheim und GWD Minden.

Meister und erster Aufsteiger in die Handball-Bundesliga 2016/17 der 2. Liga ist der HC Erlangen. Die weiteren Aufsteiger sind GWD Minden und der HSC 2000 Coburg.

Der VfL Eintracht Hagen, der TSV Bayer Dormagen und der SV Henstedt-Ulzburg konnten den Klassenerhalt nicht schaffen. Der HF Springe wird den vierten Absteiger in die 3. Liga 2016/17 stellen, da ihm die Lizenz zur nächsten Spielzeit verweigert wurde.

Statistiken

Tabelle 

Die HBL hat am 15. April 2016 den HF Springe die Lizenz für die kommende Spielzeit der 2. HBL aus wirtschaftlichen Gründen verweigert. Somit steht der HF Springe als Absteiger fest.

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stand:

* Das Spiel TSV Bayer Dormagen – SV Henstedt-Ulzburg (23:30) wurde nachträglich auf Grund des Einsatzes des nicht spielberechtigten Henstedters Arnd Sasse mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für Dormagen gewertet.

Torschützenliste

Bester 7-m-Werfer

Bester Torwart

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Sponsoren

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2015/16
 3. Liga 2015/16
 DHB-Pokal 2015/16
  Ewige Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Tabelle der 2. Liga 2015/16 beim Handball-Ergebnisdienst SIS

Einzelnachweise 

Handballsaison 2015/16
2015